La Marche est un nom propre qui désigne notamment :

Toponyme réel ou fictif 
 La Marche, commune française de la Nièvre.
 La Marche, région historique et culturelle française.
 Lamarche, commune française des Vosges, autrefois orthographiée « La Marche ».
 Comté de la Marche, dans le Limousin (voir la liste des comtes de la Marche).
 La Basse Marche et la Haute Marche, dans le Limousin.
 District de la Marche, division territoriale française du département des Vosges de 1790 à 1795.
 District de March, un des six districts du canton de Schwytz, orthographié « district de la Marche » au temps de la République helvétique.
 Collège de la Marche, ancien collège parisien.

 Dans les romans de Tolkien, « la Marche » désigne le royaume de Rohan pour les Rohirrims.

Personnalités 
 Olivier de La Marche, seigneur de la cour de Bourgogne, au .
 Jean-François de La Marche, dernier évêque du diocèse de Léon (Finistère), qu'il a dirigé depuis 1772 jusqu'à la Révolution

Fictions 
 Films
 1951 : La Marche, film de Michel Audiard, moyen métrage avec Maurice Biraud
 2013 : La Marche, film de Nabil Ben Yadir qui relate la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, avec notamment Olivier Gourmet et Jamel Debbouze.
 The Walk : Rêver plus haut

 Livres
 La Marche, œuvre de Friedrich Engels
 La Marche, roman de E. L. Doctorow paru en 2005.

 Théâtre 
 La Marche, pièce de Bernard-Marie Koltès écrite en 1970.

Musique 
 La Marche est un album de Mano Solo enregistré lors de sa tournée en 2001 et paru en 2002.

Marche